

Жінки 
 Колпакова Ірина Олександрівна — радянська балерина, Народна артистка СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Колпакова Тетяна Олексіївна — радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Колпакова Галина Сергіївна — радянська і російська мистецтвознавиця.

Чоловіки 
 Колпаков Влас Іванович (1909—1982) — голова Хакаського облвиконкому. Депутат Верховної Ради СРСР 3—5-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Колпаков Володимир Анісімович — контр-адмірал, начальник Севастопольського Військово-Морського інституту ім. П. С. Нахімова.
 Колпаков Микола Дмитрович — український науковець, доктор технічних наук, професор, винахідник, полковник.
 Колпаков Павел Олександрович — український композитор.